Fan Ye (historien) (398-445), historien chinois
Fan Ye (gymnastique) (née en 1976), gymnaste chinoise